Мария де Люксембург (; 12 февраля 1562, Ламбаль — 6 сентября 1623, Ане) — герцогиня де Пентьевр, виконтесса, затем принцесса де Мартиг.

Биография 

Дочь Себастьена де Люксембурга, герцога де Пентьевр и виконта де Мартиг, и Марии де Бокер.

Унаследовала обширные земельные владения и огромное состояние. Благодаря влиянию королевы, среди многочисленных претендентов на её руку был выбран 18-летний шурин Генриха III Филипп Эммануэль Лотарингский, герцог де Меркёр. Брак был заключен 12 июля 1575.

В 1582 король назначил герцога де Меркёра губернатором Бретани, где тот возглавил местных католиков и стал одним из самых упорных сторонников Католической лиги. Мария пользовалась большим влиянием в провинции, так как происходила от Жанны де Пентьевр и Шарля де Блуа. Она пыталась воспользоваться гражданской войной для восстановления независимости Бретонского герцогства во главе со своим мужем.

Генрих IV сместил Меркёра с поста губернатора, но Мария долго отказывалась признать Бурбона королём, и только в 1603 смогла вернуться в Париж, по случаю похорон золовки, Луизы Лотарингской.

В браке с герцогом де Меркёром родились четверо детей, но трое сыновей умерли в детстве, и наследницей стала дочь Франсуаза (1592—1669). Генрих IV предложил выдать её за своего внебрачного сына от Габриели д'Эстре, Сезара де Вандома. Мария отказывалась, заявив, что не может смешивать «свою благородную кровь с кровью бастарда, хотя бы и королевского», но отсутствие поддержки со стороны родственников и сумма в 4 295 350 ливров, позаимствованная королём у Сюлли, убедили её согласиться. Брак был заключен 7 июля 1609.

Примечания

Литература 
 Le Moyne de La Borderie A. Histoire de Bretagne. T. V. Rennes, 1913
 Le grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. Vol. VI. — Geneve, Slatkine reprints, 1995

Дом Люксембург-Линьи
Виконтессы